De kakkerlakachtigen (Dictyoptera) zijn een superorde van de insecten die behoren tot de gevleugelde insecten (Pterygota).

De groep werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Pierre André Latreille in 1829. Oorspronkelijk werd de wetenschappelijke naam Blattia gebruikt en dit was lange tijd een geaccepteerde naam. Tot de kakkerlakachtigen behoren alle kakkerlakken (inclusief de termieten) en alle bidsprinkhanen.

De kakkerlakachtigen komen over de gehele wereld voor maar leven voornamelijk in warmere streken. Sommige soorten kakkerlakken en termieten hebben zich aangepast aan het leven in door de mens gebouwde omgevingen zoals keukens en kassen en zijn met de mens over de gehele wereld meegereisd. De bidsprinkhanen komen binnenshuis niet voor, ze hebben zich gespecialiseerd tot dagactieve roofdieren die jagen op andere insecten.

Taxonomie
Onderstaand is een cladogram weergegeven van de verschillende groepen kakkerlakachtigen op basis van een studie uit 2007.

Insecten